Sao Feng es un personaje ficticio de la saga de películas Piratas del Caribe que aparece en la tercera entrega, Piratas del Caribe: en el fin del mundo (2007), interpretado por el actor Chow Yun-Fat.

El capitán Sao Feng es un pirata de Singapur, y también es el capitán del Emperatriz que normalmente usa como su barco insignia (hasta su fallecimiento, cuando lo heredó Elizabeth Swann, interpretada por Keira Knightley).

Es un duro pirata que, aparentemente, fue insultado por Jack Sparrow (Johnny Depp) y cada vez que escuchaba su nombre se enojaba. Al volver a verse, éste le da un fuerte golpe en el rostro y Jack dice: «Ya estamos a mano ¿no?». Tiene una gran cicatriz que le cruza el rostro por completo.

Es de temperamento cambiante, con bruscos cambios de humor, y por alguna razón piensa que Elizabeth es Calypso (Tía Dalma, interpretada por Naomie Harris). Barbossa lo describió como una versión de él mismo pero sin sentido del juego limpio.

Elizabeth y Barbossa acuden a él para distraerle mientras Will Turner robaba las cartas de navegación del templo de su tío. Pero Sao Feng se enteró de la treta y tenía a Will prisionero cuando ambos lo visitan. Cuando las cosas empiezan a ponerse mal, los cuatro descubren que hay un infiltrado que parece no ser de nadie. Inmediatamente después, un destacamento de guerrilleros de la Compañía de las Indias Orientales asalta la base de Sao y, durante su huida, hace un trato con Will. Sao Feng acepta y les entrega las cartas, un barco y una tripulación, mientras distrae a los hombres de la Compañía.
Tras regresar de la tierra de los muertos, los hombres de Sao Feng en la tripulación de la Perla se vuelven contra ellos y los toman como prisioneros en el Emperatriz. Entonces se descubre que Sao Feng había hecho un trato con la Compañía, entregar a Jack a Lord Beckett a cambio de la Perla Negra. Sin embargo, Beckett no quiere renunciar a la Perla, puesto que es la única nave más rápida que el Holandés Errante y Sao Feng se enfurece con él. 
Sao Feng decide ir a la isla de los naufragios, no sin antes ayudar a Jack y sus amigos a huir de Beckett y sus hombres, a cambio de que Elizabeth permanezca en su barco cautiva.
Después de intentar seducirla e, incluso, besarla, hay un bombardeo en su barco causado por El Holandés Errante, y un cañón explota en su camarote, provocando que un trozo de madera de su nave lo atraviese y se le clave en el corazón. Después de nombrar capitana a Elizabeth, pronuncia sus últimas palabras: "...perdóname... Calypso...".

Véase también 
 Saga Piratas del Caribe

Personajes de Piratas del Caribe
Piratas ficticios

en:List of Pirates of the Caribbean characters#Sao Feng
ja:パイレーツ・オブ・カリビアンの登場人物#伝説の海賊